Saint-Agne, commune française du département de la Dordogne.
 Saint-Agne, un quartier de Toulouse.
Saint-Agne – SNCF, station de métro.
La gare Saint-Agne